„Ловсьонгур“ (на исландски: Lofsöngur) е националният химн на Исландия.

Музиката е композирана от Свейнбьорн Свейнбьорнсон, а текстът е написан от Матиас Йохумсон. Химнът е приет като национален през 1944 г., когато държавата гласува за прекратяването на съюза си с Дания и да стане република. Известна е с трудността си за изпяване и силната религиозна тематика е източник на спорове в днешната светска държава.

Текст 

Исландия
Национални символи на Исландия
Исландски песни